İmamoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
İmamoğlu est un nom propre turc, à la fois patronyme et toponyme, de imam, « guide religieux des musulmans », et le suffixe à valeur patronymique -oğlu signifiant « fils de ». İmamoğlu signifie donc « fils de l'imam ».

Toponyme 

 İmamoğlu, district de Turquie dans la province d'Adana ;
 , village turc du district de Taşköprü dans la province de Kastamonu ;
 , quartier du district de Yunak dans la province turque de Konya.

Patronyme 

  (1964-), physicien américano-turc ;
 Ekrem İmamoğlu (1970-), homme politique turc.
  (1972-), peintre turque ;
  (1991-) est un footballeur turc ;
  (1945-1970), étudiant nationaliste tué par des communistes.

Patronyme turc